Schul bezeichnet:
 als jiddischer Begriff die Klaus (Schule), den Lehrraum für Tora und Talmud in einer Synagoge 

Schul ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Schul (* 1937), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Karsten Schul (* 1967), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Zikmund Schul (1916–1944), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Schul-Synagoge (Warschau)
 Schule
 Schull